Biconiosporella är ett släkte av svampar. Biconiosporella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biconiosporella